Julius puede referirse a:

 El nombre llevado por los hombres de la Gens Julia.
 Julius (programa), software para reconocimiento de voz.